Bundestagswahlkreis 14 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Rostock (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Eimsbüttel (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Eimsbüttel (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Herzogtum Lauenburg (1949 bis 1961)